Chassignolles puede referirse a: 

 Chassignolles, comuna francesa situada en Indre.
 Chassignolles, comuna francesa situada en Alto Loira.